Caracolí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caracolí (kommunhuvudort), Antioquia, 
 Caracolí (kommun), Antioquia,